La Laurencie ist der Nachname von:
 Benoît-Léon de Fornel de La Laurencie (1879–1958), französischer General im Zweiten Weltkrieg
 Charles-César de La Laurencie (1745–1798), General der Armee der Emigranten
 Charles-Eutrope de La Laurencie (1740–1816), Bischof von Nantes
 Charles-Joseph-Nicolas de La Laurencie (1775–1860), Bürgermeister von Saint-Jean-d’Angély zur Zeit der Restauration
 François de La Laurencie (1735–1795), Befehlshaber des Malteserordens und Held von Quiberon
 Jean-Baptiste-Auguste-François-Marie de La Laurencie de Charras (1780–1857), royalistischer Abgeordneter des Département Charente
 Jules de La Laurencie (1832–1915), Politiker im Département Loire-Atlantique
 Marie de La Laurencie (1752–1794), in  der Charente zum Tode verurteilt und guillotiniert
 Marie-Louis de La Laurencie (1878–1916), Hauptmann im Ersten Weltkrieg und Ritter der Ehrenlegion